Koning van Zweden
Karel VII van Zweden (1130-1167), koning van Zweden
Karel VIII van Zweden (1409-1470), koning van Zweden
Karel IX van Zweden (1550-1611), koning van Zweden
Karel X Gustaaf van Zweden (1622–1660), koning van Zweden
Karel XI van Zweden (1655-1697), koning van Zweden
Karel XII van Zweden (1682-1718), koning van Zweden
Karel XIII van Zweden (1748-1818), koning van Zweden
Karel XIV Johan van Zweden (1763–1844), koning van Zweden
Karel XV van Zweden (1826-1872), koning van Zweden
Karel XVI Gustaaf van Zweden (1946-), koning van Zweden
Prins van Zweden
Karel van Zweden (1861-1951), prins van Zweden
Karel van Zweden (1911-2003), prins van Zweden